DKS Dobre Miasto – polski klub piłkarski z siedzibą w Dobrym Mieście, założony w 1971 roku jako Klub Sportowy „Warfama” przy Warmińskiej Fabryce Maszyn Rolniczych.

Sukcesy 
W sezonie 1978/1979 DKS (wówczas pod nazwą Warfama) po raz jedyny w historii występował w III lidze. Zajął ostatnie miejsce i spadł z ligi.

Sezon po sezonie 

Nazwy klubu w rozgrywkach:
 od 1998/1999 do 1999/2000 – Warfama-Rolimpex Dobre Miasto
 2000/2001 – Rolimpex Dobre Miasto
 2001/2002 – Warfama Dobre Miasto
 od 2002/2003 do 2009/2010 – DKS Dobre Miasto
 od 2010/2011 – POL-MOT Warfama DKS Dobre Miasto
 od 2011/2012 do 2012/2013 – DKS Dobre Miasto

Stadion 
DKS rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Dobrym Mieście.

Stadion Miejski w Dobrym Mieście w lipcu 2010 roku przeszedł przebudowę. Przede wszystkim została zmieniona murawa. Na stadionie zostało także zamontowanych ok. 110 krzesełek.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubowa

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Dobre Miasto